Чигарьов (варіанти: Чигирьов, Чинарьов) — російське прізвище.

Відомі носії 
 Чигарьов Михайло Михайлович (. 1945) — радянський і російський актор театру, кіно та дубляжу.
 Чинарьов Павло Олексійович (. 1986) — російський актор театру і кіно.

 Чигирьова Влада Олександрівна (. 1994) — російська синхроністка, олімпійська чемпіонка, шестикратна чемпіонка світу.
 Чинарьова Тамара Федорівна (1949-1997) — російська письменниця.

Див. також 
 Чігарово — село в Єгор'євському районі Московської області.